Vidin (búlgaro: Видин) é um distrito da Bulgária. Sua capital é a cidade de Vidin.

Municípios 

 
Bulgária